Zahrádka kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Zahrádka (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Zahrádka (ort i Tjeckien, Vysočina), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar